Il singolare del Fischer Grand Prix 1984 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Brian Gottfried era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Tim Wilkison ha battuto in finale 6–1, 6–1, 6–2  Pavel Složil.

Teste di serie

  Vitas Gerulaitis (primo turno)
  Libor Pimek (primo turno)
  Henri Leconte (semifinali)
  Heinz Günthardt (quarti di finale)

n/a
 Balázs Taróczy (primo turno) 
 Jan Gunnarsson (quarti di finale) 
 Tim Wilkison (campione)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Fischer Grand Prix 1984